Tågsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Tågsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,11 km²)
Stor-Tågsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,72 km²)
Tågsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (16,7 ha)
Tågsjön (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun och Strömsunds kommun,  (71,1 ha)
Tågsjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (11,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn